Всё золото мира (фильм, 1961) — художественный фильм режиссёра Рене Клера.
 Всё золото мира (телесериал) — российский художественный фильм 2005 года.